Carl Noack ist der Name folgender Personen:

* Carl Noack (Maler) (sorbisch Karlo Nowak; 1873–1959), deutsch-sorbischer Maler
 Carl Franz Noack (1855–1945), deutscher Architekt, Baubeamter und Stadtplaner
 Carl Friedrich Ernst Noack (1861–1925), deutscher Zimmerer und Politiker (DVP), MdL Sachsen, siehe Ernst Noack